Урушадзе може да се отнася за:
 Заза Урушадзе (р. 1965), грузински режисьор
 Рамаз Урушадзе (1939-2012), грузински футболист